Le canton d'Agen est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises du département de Lot-et-Garonne.

Le canton d'Agen, ancienne division administrative créée en 1790, a été scindé en deux en 1801 :
 le canton d'Agen-1 ;
 le canton d'Agen-2.

En 1973, ces deux cantons sont remplacés par quatre autres :
 le canton d'Agen-Centre ;
 le canton d'Agen-Est, identique au canton d'Agen-2 ;
 le canton d'Agen-Nord ;
 le canton d'Agen-Ouest.

En 1984, le canton d'Agen-Est est scindé en deux :
 le canton d'Agen-Nord-Est ;
 le canton d'Agen-Sud-Est.

Un nouveau découpage officialisé en 2014, prenant effet aux élections départementales de 2015, crée à leur place :
 le canton d'Agen-1 ;
 le canton d'Agen-2 ;
 le canton d'Agen-3 ;
 le canton d'Agen-4.